Леонардо Хулиан Балерди Росса (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Олимпик Марсель».

Клубная карьера 
Балерди — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». 27 августа 2018 года в матче против «Уракана» он дебютировал в аргентинской Примере. 15 января 2019 года Балерди стал игроком дортмундской «Боруссии», подписав контракт до 2023 года. Ориентировочная стоимость трансфера составила 15 млн. евро. 7 декабря в матче против дюссельдорской «Фортуны» он дебютировал в Бундеслиге.

Летом 2020 года Балерди был арендован марсельским «Олимпиком». 30 августа в матче против «Бреста» он дебютировал в Лиге 1. 24 октября в поединке против «Лорьяна» Леонардо забил свой первый гол за «Олимпик». По окончании аренды Балерди подписал контракт на 5 лет.

Карьера в сборной 
В 2019 года в составе молодёжной сборной Аргентины Балерди принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матче против Уругвая.

В 2019 году в товарищеском матче против сборной Мексики Балерди дебютировал за сборную Аргентины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Олимпик Марсель»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Олимпик Марсель»